Polastron ist der Name zweier französischer Gemeinden:
 Polastron (Gers) im Département Gers
 Polastron (Haute-Garonne) im Département Haute-Garonne

Polastron ist der Familienname folgender Personen:
 Jean François Gabriel de Polastron († 1794), Graf von Polastron, Ritter von Noueilles, Venerque und Grépiac
 Yolande Martine Gabrielle de Polastron, duchesse de Polignac (1749–1793), französische Hofdame, Vertraute der Königin Marie Antoinette